HMS Pioneer je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Pioneer (1899) 
 HMS Pioneer (R76) 

Pioneer